Cantone ima više značenja:
 Cantone, Asti
 Cantone, Bologna
 Cantone, Cremona
 Cantone, Cuneo
 Cantone, L'Aquila
 Cantone, Mantua
 Cantone, Modena
 Cantone, Napoli
 Cantone, Perugia
 Cantone, Reggio Emilia
 Cantone, Savona
 Cantone, Terni
 Cantone, Varese
 Cantone, Verbano-Cusio-Ossola
 Cantone, Vercelli